Wilmes ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Wilmes (* 1955), Journalistin (Hörfunk)
 Hugo Wilmes (* 1949), deutscher Badmintonspieler
 Karl-Heinz Wilmes (* 1938), deutscher Kommunalpolitiker.
 Marion Wilmes (* 1982), deutsche Fußballspielerin
 Rudolf Wilmes (1894–1955), deutscher Romanist, Aragonesist und Sprachwissenschaftler
 Sophie Wilmès (* 1975), belgische Politikerin der Mouvement Réformateur (MR)

Siehe auch:
 Willmes